Kinahan ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Kinahan (1915–1995), nordirischer Politiker
 Daniel Kinahan (* 1977), irischer Krimineller und Boxmanager
 George Henry Kinahan (1829–1908), irischer Geologe
 John Robert Kinahan (1828–1863), irischer Naturforscher